Kevin Alejandro Chávez Banda, noto come Kevin Chávez – tuffatore messicano naturalizzato australiano
Alejandro Chavez – marciatore messicano
Alejandro Chávez Pinto – presentatore televisivo